Bălășești se poate referi la:

 Localități în România
 Bălășești, Galați, reședința comunei cu același nume
 Localități în Republica Moldova
 Bălășești - sat din cadrul comunei Răculești din raionul Criuleni
 Bălășești - comună din raionul Sîngerei

Vezi și 
 Bălan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova